Taxibus steht für:
 Anrufbus, Bedarfsbus, ein (meist Klein-)Bus im öffentlichen Personennahverkehr
 Großraumtaxi, ein Taxi für mehrere Personen

Siehe auch:
 ÖPNV-Sonderformen